Il detentore del titolo era Rafael Nadal ma in finale è stato sconfitto da Novak Đoković con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Rafael Nadal (finale)
  Novak Đoković (campione)
  Stanislas Wawrinka (terzo turno)
  Roger Federer (secondo turno)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Milos Raonic (semifinale)

  John Isner (primo turno)
  Kei Nishikori (ritirato per problemi alla schiena)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Fabio Fognini (primo turno)
  Michail Južnyj (terzo turno)
  Tommy Haas (quarti di finale, ritirato)
  Tommy Robredo (secondo turno)

Qualificati 

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Andrej Golubev (secondo turno)

  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)
<li>  Pere Riba (secondo turno)

Wild card 

  Simone Bolelli (secondo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)

  Paolo Lorenzi (primo turno)
<li>  Filippo Volandri (primo turno)

Lucky Loser 

 Alejandro Falla (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2014
ATP World Tour 2014